L'oreneta de ribera cellablanca (Riparia cincta) és una espècie d'ocell de la família dels hirundínids (Hirundinidae) que habita praderies obertes, normalment a prop de l'aigua, a l'Àfrica Subsahariana, des de Ghana, Nigèria i Camerun, cap a l'est fins a Etiòpia i sud de Somàlia, i cap al sud (a excepció de les zones desèrtiques) fins al sud de Sud-àfrica.

Referències 

Hirundínids